Visoko je lahko:

 Visoko, občina Ig
 Visoko pri Poljanah, občina Škofja Loka
 Visoko, občina Šenčur
Visoko, posest Ivana Tavčarja v Poljanski dolini

 Visoko, mesto in občina v osrednji Bosni in Hercegovini
 Visoko, Varaždinska županija (Hrvaška)